Impuls kan syfta på:

 Impuls (rörelsemängd) – ändrar rörelsemängden för ett objekt
 Impuls (tidningen) – en kulturtidskrift utgiven av Studieförbundet Vuxenskolan
 Nervimpuls – det sammansatta elektrokemiska fenomen längs nervcellers utskott
 Impulskontrollstörningar – en grupp psykiska störningar av jagfunktioner, vilka kännetecknas av en nedsatt förmåga att hantera skadliga ingivelser
 Impulsivitet – ett beteende eller ett personlighetsdrag, som kännetecknas av en persons fallenhet inför att företa sig något utan att iaktta konsekvenserna